Владимир Георгиевич Булатов () — советский легкоатлет (прыжок с шестом), заслуженный мастер спорта СССР (1959).

Биография 
Родился в Новосибирске 30 июня 1929 года. Окончил Омский техникум физкультуры и Киевский институт физической культуры.

Чемпион СССР 1957, серебряный призёр 1958—1960, бронзовый — 1954—1955 годов.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 1958 года в прыжках с шестом. Рекордсмен Европы. Победитель матчей СССР — Великобритания (1957), СССР — США (1958), СССР — ФРГ и СССР — Великобритания (1959).

Участник Олимпиад в Мельбурне (1956) и Риме (1960). Заслуженный мастер спорта (1959). Заслуженный тренер Белорусской ССР.

После окончания карьеры тренировал сборную Кубы. С 1968 года работал в Белоруссии.

Умер 19 февраля 1976 года в Минске от рака.

В Белоруссии проводится ежегодный международный турнир по прыжкам с шестом памяти Владимира Булатова.

Прыгуны с шестом СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Умершие от рака